Dette er en liste over værker af Niels W. Gade.

En fuldstændig, tematisk fortegnelse over Gades værker blev udgivet af Det Kongelige Bibliotek i 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Inger Sørensen: Niels W. Gade. Thematic-Bibliographic Catalogue of His Works, NWGW.  (Onlineversion)

 Sange i Wikisource